Епіфа́ній (, означає «явлений») — чоловіче ім'я грецького походження.

 Епіфаній — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Автокефальної помісної Православної Церкви України.
 Епіфаній Дровняк — український художник.

Див. також 
 Єпифаній
 Єпіфаній